Mons kan syfta på följande:

 Mons – norsk stavning av namnet Måns
 Slaget vid Mons  – en del av slaget om gränserna i första världskriget 1914

Geografi

Belgien 

 Arrondissement de Mons, Vallonien, Province du Hainaut, 
 Mons, stad i Vallonien,

Frankrike 

 Mons-en-Pévèle, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Mons-en-Montois, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Mons-en-Barœul, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Mons, Puy-de-Dôme, Département du Puy-de-Dôme, 
 Mons, Charente-Maritime, Département de la Charente-Maritime, 
 Mons, Gard, Département du Gard, 
 Mons, Var, Département du Var, 
 Mons, Haute-Garonne, Département de la Haute-Garonne, 
 Mons, Hérault, Département de l'Hérault, 
 Mons, Charente, Département de la Charente,